

Codici 
 GDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gordon Downs (Australia)

Meteorologia 
 Gdd - abbreviazione per il termine inglese di somma termica

Mineralogia 
 Gdd – abbreviazione di grandidierite

Storia
 GDD - abbreviazione per Gruppi di difesa della donna, associazione partigiana femminista.

Videogiochi
 GDD - abbreviazione per Game design document

Note